Ризінкова — річка в Україні, у Городищенському й Корсунь-Шевченківському районах Черкаської області. Права притока Росі (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина 15 км, похил річки — 4,1 м/км. Площа басейну 85,7 км².

Розташування 
Бере початок у селі Валява. Тече переважно на північний захід через Петрушки, Листвину. На південно-західній околиці Корсунь-Шевченківького впадає у річку Рось, праву притоку Дніпра. 

Притоки: Монастирська (ліва). 

У пригирловій частині річку перетинає автошлях .

Примітки

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 104. — (№ 1765).
 
Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Городищенського району
Річки Корсунь-Шевченківського району
Річки басейну Дніпра
Рось
Статті про річки Черкаської області без зображення в картці